

Приміткино — село, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Приміткино — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область